Полона Герцог (словен. Polona Hercog, 20 січня 1991) — словенська тенісистка.
 Харсіцька Полона — ботанічний заказник місцевого значення в Україні.